Автомобильный мост через Черёху — один из мостов через реку Черёха на южной границе Пскова.

Соединяет юг города Пскова (Завокзалье и микрорайон Лопатино) с деревней Черёха (административный центр Ядровской волости Псковского района) в створе Ленинградского шоссе — автотрассы  () на участке Псков — Остров. Двухполосное одностороннее движение на юг из города в Черёху и Остров. Обратное направление функционирует на соседнем старом мосту.

Примечания

Галерея 

Мосты Пскова